Garrot: pal fort, especialment els que serveixen per estrènyer un lligam, com el garrot de lligar garbes.
 Garrot vil: instrument d'execució.
Garrot vil: quadre de Ramon Casas.